Gila peut faire référence à :
 un prénom germanique féminin ;
 un prénom hébreu ;
 la rivière Gila, un affluent du Colorado ;
 Gila, une ville de l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis ;
 Forêt nationale de Gila, forêt nationale du Nouveau-Mexique ;
 Gila, un genre de poisson cyprinidés ;
 une espèce de lézard venimeux : le Monstre de Gila (Heloderma suspectum).
 Gila, un groupe de Rock progressif allemand.